Authentic – album di Chris Tomlin del 1998
 Authentic – album di LL Cool J del 2013